Lili puede referirse a:

Personas y personajes
 Lily Sullos, astróloga argentina;
 Lilí Álvarez (1905–1998), tenista española;
 Sobrenombre la cantante francesa Alizée;
 Lili, personaje de la saga de videojuegos Tekken;

Cine y TV 
 Lily, programa humorístico de la CBS;
 Lili, película de 1918, con Bela Lugosi;
 Lili, película musical de 1953, con Leslie Caron;
 Darling Lili, película musical de 1970, con Julie Andrews;
 Lili, personaje de serie infantil Flipos;

Música
 Lili, banda alemana (en activo durante 2002-);
 Lili Haydn, cantante y violinista canadiense;
 Lili (ópera), de Florimond Hervé;
 Lili Marleen, canción de la Segunda Guerra Mundial;

Lugares
Lilly, ciudad francesa;
 Nombre del río Cauca dado por los indígenas Gorrones;

Otros
 Lilim, demonios hebreos;